Синд (, Синдх; ; ) — одна из четырёх провинций Пакистана и родина синдхов. Различные культурные и этнические группы проживают в Синде, включая урду, которые мигрировали из Индии во время обретения Пакистаном независимости, а также мигрантов из других провинций.

Соседние с Синдом регионы: Белуджистан на северо-западе, Пенджаб на севере, граница с Индией на востоке. Омывается Аравийским морем на юге. Основные языки: синдхи и сирайки. На санскрите провинция называлась Синдху, что означает «океан». Ассирийцы (уже в VII веке до н. э.) знали регион как Синда, персы как Абисинд, греки как Синтхус, римляне как Синдус, китайцы как Синтов, пока арабы не назвали её Синдом. Название впервые упомянуто в части Абхиррдеш (Царство Абхира) в Бхагавата-пуранае. Исторически провинция также называлась Апаранта. Синд был первым местом, из которого ислам распространялся по Индийскому субконтиненту. В результате, провинция часто упоминалась как «Баб-аль-Ислам» (Врата ислама).

Происхождение названия 
Название провинции Синд произошло от реки Sindhu (Инд), река являлась источником жизни в этой местности. Важность реки и фонетическое сходство в названии, даёт основания полагать, что название провинции Синд происходит от реки Инд. Позднее, фонетические изменения трансформировали Синд в Хинду на пехлеви и в Ходду на иврите. В языке греков, которые завоевали Синд в 325 году до н. э. под командованием Александра Великого, название превратилось в Индос, отсюда современный Инд.

География 
Синд расположен на западе Южной Азии, граничит с Иранским плато на западе. Это третья по величине провинция Пакистана, протяжённостью около 579 км с севера на юг и 442 км (наибольшее) или 281 км (в среднем) с востока на запад, площадь 140 914 км². Синд ограничен пустыней Тар на востоке, горами Киртхар с запада и Аравийским морем с юга. В центре плодородная равнина вокруг реки Инд. Разрушительные наводнения в настоящее время контролируются при помощи ирригационной системы.

Карачи стал административным центром Синда в 1936 году, вместо старых столиц Хайдарабада и Татты. Другие важные города: Шангхар, Суккур, Даду, Шаахдадкот, Шешван, Мирпур-Хас, Ларкана, Шикарпур, Навабшах, Кашмор, Умеркот, Тхарпаркар, Джейкобабад, Гхотки, Ранипур и Моро.

Главная река Инд, многими рукавами впадающая в море, делит страну на две половины — восточную и западную; первую ограничивает песчаная пустыня, вторую — голые горы. Плодородие почвы зависит от разлива Инда, затопляющего равнины в июне и до начала сентября.

Синд граничит с северным и западным Белуджистаном. Пять округов Синда — Карачи, Хайдарабад, Шикарпур, Тар и Паркар — вместе с пограничной областью Верхнего Синда, занимают всю дельту и весь нижний бассейн реки Инда.

Климат 
Субтропический регион, в Синде жаркое лето и холодная зима. Температура часто поднимается выше 46 °C в период с мая по август. Минимальная средняя температура в декабре и январе в северных и горных районах может опускаться до 2 °C. Количество осадков в среднем 178 мм, выпадают в июле и августе. Юго-западный ветер сезона дождей начинается с середины февраля и продолжается до конца сентября, в то время как прохладный северный ветер дует в зимние месяцы, с октября по январь.

Синд находится между двумя муссонами — юго-западными муссонами с Индийского океана и северо-восточными, или отступающими, муссонами с Гималаев, переходящими один в другой. Средний уровень осадков в Синде всего от 15 до 18 см в год, потери влаги за два сезона компенсируются разливами Инда, случающимися два раза в год — весной в результате таяния гималайских снегов и летом из-за дождей в сезон муссонов. Этот распорядок несколько изменился после строительства плотин и дамбы на Инде.

Климатически Синд делится на три части — Сиро (Верхний Синд, северная часть с центром в Якобададе), Вичоло (центральная часть с центром в Хайдарабаде) и Лар (нижний Синд, южная часть с центром в Карачи). В Верхнем Синде тепловой экватор проходит через Синд. Высочайшая температура была 53 °C в 1919 году. Воздух очень сух. Зимой случаются заморозки.

В центральном Синде скорость муссонных ветров в июне составляет 18 км/ч. Температура ниже, чем в Верхнем Синде, но выше, чем в нижнем Синде. Характерны сухие жаркие дни и прохладные ночи. Максимальная температура достигает 43—44 °C. Нижний Синд смягчается влажным морским климатом, юго-западными ветрами летом и северо-восточными зимой с меньшими осадками, чем в центральном Синде. Максимальная температура 35—38 °C. В Киртхаре на Холмах Горакх и других возвышенностях округа Даду зарегистрированы температуры, близкие к замерзанию, а зимой бывает редкий снег.

Флора и фауна 

В основном скудная аридная растительность, за исключением орошаемой в долине Инда. Карликовые пальмы, акации Рупестрис(кхер) и Tecomella undulata характерны для западной части региона. В долине Инда произрастает Acacia nilotica (бабул), которая является доминирующей: вырастают густые леса вдоль берегов Инда. Азадирахта индийская(мелии), Zizyphys vulgaris, Tamarix orientalis и Capparis aphylla относятся к числу наиболее распространённых деревьев.

Манго, финиковые пальмы, совсем недавно высаженные бананы, гуавы, апельсины и чику являются типичными плодовыми деревьями. В прибрежной полосе и вдоль ручьёв изобилуют полу-водные и водные растения, а также в прибрежных островах дельты растут Avicennia tomentosa (Тиммер) и Ceriops candolleana (чаунир). Водяные лилии растут в изобилии в многочисленных озёрах и водоемах, особенно в нижнем Синде.

Среди диких животных Синдский каменный козёл (сарех), дикий баран (уриал или гадх) и чёрный медведь распространены в западном гористом регионе, но Леопарды настоящее время редки. Олени обитают в нижней каменистой равнине и на востоке, как и в полосатые гиены (чаракх), шакалы, лисы, дикобразы, серые мангусты, ежи. В Киртхаре, в национальном парке Синда, есть проект по разведению тигров и азиатских слонов.

Phartho (свиной олень) и дикий медведь обитают в основном в центральном ирригационном поясе. Распространены различные летучие мыши, ящерицы и другие рептилии, в том числе кобры, лунди (змея), и синдские крайты. Крокодилы встречаются редко и обитают только в заводях Инда и восточного канала Нара. Кроме того, наличествует большое разнообразие морских рыб, дельфинов, китов и морских коньков. Морские рыбы палло нерестятся в Инде с февраля по апрель.

История 

Индская цивилизация больше всего известна по археологическим находкам. Области, из которых состоит Пакистан, имеют собственную историческую индивидуальность, а Синд являлся одной из наиболее важных областей. Доисторическое поселение Кот-Диджи в Синде дают важную информацию для реконструкции связи древнейшей истории Пакистана с 2500 года до н. э. и на протяжении 300 лет. Доказательства существования новых элементов пре-Хараппской культуры прослеживаются здесь. Когда деревни в Белуджистане ещё боролись против горных условий, народ высокой культуры пытался отстоять себя в Кот-Диджи, одном из наиболее развитых мест городской цивилизаций древнего мира, которая процветала между 2500 и 1500 годом до н. э., в Индской цивилизации городов Мохенджо-Даро и Хараппа люди обладали высоким уровнем искусства и ремесла, хорошо развитой системой квази-пиктографического письма, которое, несмотря на все попытки, до сих пор не расшифровано. Поразительные руины прекрасно спланированных Мохенджо-Даро и Хараппы, кирпичные дома простолюдинов, дороги, публичные бани и дренажная система предполагают счастливую жизнь организованной общины. Эту цивилизацию сейчас отождествляют с доарийской и, по всей вероятности, Дравидской цивилизацией, которая была завоёвана вторгнувшимися ариями. Брауи — это остаток цивилизации, процветавшей в долине Инда.
Далее последовали другие цивилизации, которые дошли до нас в виде различных археологических культур, таких как Джхангар и Джхукар и др.

В древние времена, территория современного Синда была известна как Саувира, а также как Синдудеш, Синдом издавна называют реку Инд, а суффикс «деш» означает страна или территория.
При появлении на Инде Александра Великого Синд был подчинен 4-м князьям; позже короткое время образовал провинцию Бактрия; в 708—712 г. завоёван арабами, арабский полководец Мухаммед ибн ал-Касим захватил провинцию. Последовавшие за этим мусульманские набеги на Раджпутану и Гуджарат были отражены гуджаратами; с 746 г. стал подвластен раджпутским царям; в 1025 г. здесь утвердились Газневиды; позже здесь владычествовали местные, принявшие ислам династии; в 1591 г. завоевана Великим Моголом, в 1740 г. — Надир-шахом персидским. Первые английские фактории появились в 1758 г.; в 1843 г. сделана провинцией Синд Британской Индии.

С 14 августа 1947 — провинция в составе независимого Пакистана.

В августе 2011 года в Синде произошло сильнейшее наводнение, в результате которого погибло свыше 200 человек.

Пакистанская резолюция и Синдская Ассамблея 
В Синде собрание было первым в Британской Индии подписавшее резолюцию о провозглашении Пакистана. Г. М. Сиед, один влиятельный активист синдхов, революционер и суфий и один из важнейших лидеров за присоединие к мусульманской лиги в 1938 году, он представил Пакистан резолюции в Синдской Ассамблеи. Г. М. Сиед может справедливо считаться основателем синдского национализма.

Население и общество 

По данным переписи 2017 население провинции составляет 47 886 051 жителей, и среднегодовые темпы прироста с 1998 года составили в среднем 2,41 %. По переписи Пакистана 1998 года население Синда составляет 30,4 млн, сейчас около 40—42 миллионов учитывая темпы роста в 2 % — 2,8 %. В 1891 было 2 871 774 жителя. Меньше половины городских жителей, большинство в Карачи, Хайдарабаде, Суккуре, Мирпур-Хасе, Навабшахе, Умеркоте и Ларкане. Синдхи — единственный официальный язык в Синде с XIX века. По распространённости: на синдхи говорят 59,73 %; урду 21,05 %; пенджаби (6,99 %); пушту (4,19 %); гуджарати (3,0 %); белуджский язык (2,11 %); сераики (1,00 %) и другие (1,93 %). Другие языки включают кутчи (оба диалекта синдхи), кховар, тхари (близок раджастхани), персидский язык и брауи.

Синдское население в большинстве мусульмане (91,32 %), но Синд также родина большинства (93 %) пакистанских индуистов, составляющих 7,5 % населения провинции. Половина индуистов иммигрировала в Индию, во время обретения независимости. Небольшие группы христиан (0,97 %), Ахмадие (0,14 %); парсов или зороастрийцев, сикхов и крошечная иудейская община (около 500 человек) существуют в провинции.

Синдхи в целом представляют собой потомков древнего народа, который назывался Саммаат, различные подгруппы родственные Сераики или Белуджи происходят из внутренних частей синда. Синдские белуджи составляют больше 30 % всего населения Сиинда, тогда как урдуязычные мухаджиры составляют всего 20 % населения провинции. Также в провинции проживают небольшие группы, утверждающих, что происходят от ранних переселенцев таких мусульманских народов, как арабы, турки, пуштуны и персы.

Синдский язык 

Синдху (Арабское: سنڌي, Деванагари: सिन्धी) язык, на котором говорят около 15 млн человек в провинции Синд.

Это индоевропейский язык, близкий к Кутчи и другим индоарийским языкам региона. Влияние тюркских и персидского языка заметно. Используется арабское письмо.

Синдхская литература 
Синдхская литература (Sindhi : سنڌي ادب)- литература на языке народа синдхи в пакистанской провинции Синд, состоит из поэзии и прозы. Она сформировалась под влиянием многих культур в низовьях реки Инд.Древнейший памятник синдхской литературы- «Махабхарата».

Административное деление 

Существует 23 округа в Синде:

 Карачи — 6 округов
 Джамшоро
 Татта
 Бадин
 Тхарпаркар
 Умеркот
 Мирпур-Хас
 Тандо-Аллах-Яр
 Наушахро-Ферозе
 Тандо-Мухаммад-Хан
 Хайдарабад
 Сангхар
 Хайрпур
 Шахид-Беназирабад (до 2008 года — Навабшах)
 Даду
 Камбар-Шахдадкот
 Ларкана
 Матияри
 Готки
 Шикарпур
 Джейкобабад
 Суккур
 Кашмор

Главные города 

 Бадин
 Даду
 Дахарки
 Дипло
 Готки
 Гхамбат
 Хала
Хайдарабад
 Джейкобабад
 Джамшоро
 Карачи
 Исламкот
 Кашморе
 Хайрпур
 Ларкана
 Майпур-Мадзело
 Мирпур-Хас
 Митхи
 Насарпур
 Навабшах
 Рахарки
 Ранипур
 Ратодеро
 Сангхар
 Секхат
 Шикарпур
 Собходеро
 Рохри
 Суккур
 Тандо-Адам
 Тандо-Муммадхан
 Татта
 Убаро
 Умаркот
 Моро

Правительство 
 Однопалатная Провинциальная Ассамблея Синда, включает 168 парламентариев, из которых 5%-не мусульмане и 17%-женщины. Административный центр провинции — город Карачи.
 Губернатор: Ишрат-уль-Ибад Хан
 Глава Правительства: Каим Али Шах
 Официальный Сайт Правительства

Политика 
Синд — оплот Пакистанской народной партии (ПНП). Она главная политическая сила в Синде. Синд считается домом ПНП. Движение Муттахида Кауми (ДМК) вторая по силе партия и базируется в Карачи.

Экономика 

Синд занимает 2-е место в экономике после Пенджаба в Пакистане. Исторически сложилось так, что вклад Синда в ВВП был от 30 % до 32,7 %. Реальная доля в сфере обслуживания в диапазоне от 21 % до 27,8 %, а в сельскохозяйственном секторе с 21,4 % до 27,7 %. В производственном секторе от 36,7 % до 46,5 %, что объясняется хорошо налаженной промышленностью.

Обладая доступом к морю, Синд является крупным центром экономической активности в Пакистане и имеет весьма диверсифицированную экономику, начиная с тяжелой промышленности и финансов в центре и вокруг Карачи и заканчивая сельскохозяйственными районами вдоль Инда. Производство включает в себя машиностроительную продукцию, цемент, пластмассы, а также ряд других товаров.

Сельское хозяйство является очень важным в Синде. Хлопок, рис, пшеница, сахарный тростник, бананы и манго — наиболее важные культур. Синд является богатейшей провинцией по запасам природных ресурсов газа, нефти и угля.

Искусство и ремесло 
Ремеслов синдских мастеров насчитывает 5000 лет. В Синде смешались художественные стили многих стран. Используется глина, металл, дерево, камень или ткань, с цветочными и геометрическими узорами — арабское влияние.

Шитьё Аджрак, керамика, кожи, ковры, текстиль, ткани, шелк, который, по конструкции и отделки, являются уникальным. Главными статьями производства являются одеяла, грубая хлопчатобумажная ткань (суси) верблюжьи сёдла, металлоконструкций, лакированные изделия, эмаль, золотые и серебряные вышивки. Хала славится керамикой и черепицой; Бубак коврами; Насирпур, Гамбат и Тхатта хлопком. В Джэохи производят керамику, металлические сосуды в Шикарпуре, вышивку, кожу в Тхарпаркаре и лакированные поделки в Кандхакоте.

Находки в Мохенджо-Даро, гравюры на различных кладбищах, а также архитектурные памятники Некрополя Макил и других памятников дают представление о вкусах жителей древнего Синда.

Современная живопись и каллиграфия также развиваются в последнее время; среди молодёжи модно коллекционировать живопись.

Культурное наследие 

Синд имеет богатое наследие традиционных ремесел, которое сложилось на протяжении веков. Пожалуй, наиболее яркая экспозиция синдской культуры и ремесла в Хале, городе примерно в 30 километрах от Хайдарабада. Хальские ремесленники имеют высокое качество изготовления деревянных изделий, текстиля, картин, изготовления бумаги ручной работы, голубой керамики и т. д. Лакированная древесина работы мастеров из Джанди, росписи по дереву, керамические плитки и керамические изделия из Каши, ручное шитьё из Хади, Суси и Аджрака — ярчайшие представители синдского ремесла.

В Синде создана организация, объединяющая ремесленников, мелких и средних производителей. Эта организация помогает в развитии ремесла, обеспечивает связь продавцов и покупателей, издаёт справочник «Ремесленные изделия Синда».

Работы синдских мастеров ещё раньше продавались на рынках Армении, Багдада, Басры, Стамбула, Каира и Самарканда. Лакированное дерево из Синда можно поставить на один уровень с китайским. Синдские расшитые ткани также пользовались огромным успехом.

Уникальные шали Аджрак, хлопчатобумажные ткани и индиго до сих пор высоко ценят на Ближнем Востоке.

Покрывала Рилхи и синдские тюрбаны часто вывозятся туристами в качестве сувенира.

Образование 
Список образовательных Учреждений Синда

Таблица образованности на 1998 год.

Есть шесть Кадетских училищ, с довольно строгими правилами отбора. Они финансируются за счёт государственного бюджета, но есть и платное образование.

Достопримечательности 

Синд известен руинами Мохенджо-Даро около Ларканы. Исламская архитектура занимает довольно видное место в этой провинции: Джама Масджид в Татте, построенный могольским императором Шах-Джаханом, и множество мавзолеев, в том числе очень старый Шахбаз Каландер, принадлежавший иранским суфиям, и красивый мавзолей Мухаммад Али Джинна, известный как Мазари-Куаид в Карачи.

 Арор (руины древнего города) около Суккура.
 Гробница Чауканди, Карачи.
 Форты Хайдарабад и Умеркот
 Холм Горакх около Даду.
 Каху-Джо-Дарро, Мирпур-Хас.
 Мост Котри около Хайдарабада.
 Некрополь Макил, Татта.
 Мазар-и-Куаид, Карачи.
 Минар-э-Мир Масум Шах, Суккур.
 Мохатта дворц-музей, Карачи.
 Рани Багхе, Хайдарабад.
 Форт Раникот, Санна.
 Руины Мохенджо-Даро и музей, рядом с Ларканой.
 Садху Бела возле храма в Суккуре.
 Мечеть Шахджахана, Татта.
 Усыпальницы Шах Абдул Латиф Бхитаи, Бхит Шаха.
 Усыпальницы Шахбаз Каландер, Сехван-Шаирф.
 Суккурский мост.
 Кота Диджи Форт, Кот-Диджи
 Талпурский Дворец Фаиз Махал, Хайрпур.

Известные синдцы 

 Знаменитые синдцы (в английской Википедии)

См. также 
 Ба'аб-уль-Ислам
 Список Знаменитых Синдцев
 Хараппа
 Институт Синдологии
 Карачи
 Мохенджо-даро
 Sateen Jo Aastan
 Синдхудеш

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Правительство Синда
 Khairpur Sindh Heritage & Welfare NGO
 Династии правителей синда
 Карта Синда
 'Come on Sindh !' — A blog dedicated to the province of Sindh
 Карта округов Синда
 Popular Sindhi Personalities
 Sindh Attractions
 http://www.statpak.gov.pk/depts/pco/statistics
 
 

Провинции Пакистана